Луговской сельский округ

Российская Федерация

Калининградская область 

 Луговской сельский округ Гурьевского района (до 2019 года)

Московская область 

 Луговской сельский округ Пушкинского района (1994—2006)

Омская область 

 Луговской сельский округ Таврического района

Тверская область 

 Луговской сельский округ Андреапольского района (до 2005 года)

Казахстан

Акмолинская область 

 Луговской сельский округ Целиноградского района

Жамбылская область 

 Луговской сельский округ района имени Турара Рыскулова

Павлодарская область 

 Луговской сельский округ Иртышского района